«Травники» — трудовий нацистський концентраційний табір біля селища Травники.
 Травники — сукупна назва випускників вишкільного тренувального концентраційного табору «Травники».

Топонім

Населені пункти та їхні частини
 Травники — гміна в Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Травники — село в гміні Травники Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Травники — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Травники — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Травники — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Травники — частина міста Чхув у Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Травники — частина села Тимбарк у гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Травники — частина села Нендза в гміні Нендза Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Травники — частина села Небочови в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Травники — частина села Любомія в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Травник

Примітки